|-
| 119501 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119502 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119503 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119504 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119505 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119506 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119507 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119508 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119509 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119510 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119511 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119512 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119513 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119514 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119515 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119516 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119517 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119518 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119519 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119520 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119521 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119522 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119523 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119524 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119525 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119526 - ||  || 24 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119527 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119528 - ||  || 26 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119529 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119530 - ||  || 6 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119531 - ||  || 8 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 119532 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119533 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119534 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119535 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119536 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119537 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119538 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119539 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119540 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119541 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119542 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119543 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119544 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119545 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119546 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119547 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119548 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119549 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119550 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119551 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119552 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119553 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119554 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119555 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119556 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119557 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119558 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119559 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119560 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119561 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119562 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119563 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119564 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119565 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119566 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119567 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119568 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119569 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 119570 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119571 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119572 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119573 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119574 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119575 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119576 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119577 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119578 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119579 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119580 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119581 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119582 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119583 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119584 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119585 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119586 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119587 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119588 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119589 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119590 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119591 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119592 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119593 - ||  || 14 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119594 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119595 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119596 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119597 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119598 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119599 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119600 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-